Sarkkinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1918-1998), joueur et entraineur américain de football américain
Hanna Sarkkinen (née en 1988), femme politique finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois